Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie Grand Prix, se dispute à Hambourg du 5 au .

Helga Masthoff remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Tuero.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helga Masthoff et Heide Schildknecht-Orth.

En double mixte, la paire Heide Schildknecht-Orth et Jürgen Fassbender enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
Cinq joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Allemagne
Événement sportif à Hambourg
Sport en Allemagne en 1972
Tennis en juin 1972